Регейро () — испанская фамилия. Известные носители:

 Регейро, Марио (род. 1978) — уругвайский футболист, фланговый атакующий полузащитник «Лануса».
 Регейро Пагола, Луис (1908—1995) — выдающийся испанский футболист.